Zkratka HSS má více významů:

 Home Subscriber Server, domovský účastnický server – databáze účastníků v mobilních telefonních sítích obsahujících IMS
 Rychlořezná ocel, anglicky „High speed steel“, zkráceně HSS
 Chorvatská selská strana, chorvatsky „Hrvatska seljačka stranka“, zkráceně HSS
 HSS bylo označení užívané před rokem 1962 US Navy pro protiponorkové vrtulníky firmy Sikorsky Aircraft Corporation: „HSS-1“ pro Sikorsky H-34 a „HSS-2“ pro Sikorsky SH-3 Sea King

Externí odkazy 
 

Zkratky